Технології ґоа'улдів — у вигаданому всесвіті «Зоряної брами» наукові та технічні досягнення раси ґоа'улдів, найчастіше запозичені в інших. Ґоа'улди — одна з найрозвиненіших цивілізацій галактики Чумацький Шлях і, як паразитична раса, намагаються увібрати в себе всі знайдені технології, модернізувати їх під власні стандарти.

Зброя 

Бойовий посох () — стандартне озброєння солдатів Джаффа. Зброя бере заряд з рідкої наквади, як і більшість технологій ґоа'улдів. На посоху є перемикач, який відкриває мигдалеподібну головку зброї. Цей же перемикач дозволяє зброї стріляти потужним енергоімпульсом з голівки. Ці постріли здатні пробити майже будь-яку броню і можуть зробити величезну діру в цілі. Пряме влучання в груди зазвичай вбиває миттєво, попадання в стегно чи плече при швидкій медичній допомозі можна витримати. Важкі округлі кінці і довжина палиці дозволяють використовувати його в рукопашному бою.

Посошна гармата () — потужніша версія бойового посоха. Зазвичай монтується на стаціонарну турель для охорони зоряних брам. Ці ж гармати використовуються планерами смерті. Сильний Джаффа, такий як Тіл'к, може носити гармату на стегні.

Браслети Кор'Мак () — наручники, створені системним лордом Кроносом. Такі браслети використовувалися для транспортування полонених: один браслет кріпився на руку Джаффа, інший на полоненого. Якщо вони віддалявся один від одного більше ніж на 100 футів, за часом — довше 30 хвилин, то обидва гинули. Якщо вбити одного носія браслета, загине й інший. Для зняття браслета необхідний невеликий червоний кристалічний ключ. Пара таких браслетів вкрадена Валою Мал Доран, яка наділа один браслет на Деніела, а інший — на себе.

Технологія вилучення пам'яті — пристрій у формі диска, що стимулює і посилює центри пам'яті мозку, підсилюючи спогади. Прикріплюється до скроні, завдаючи в цей момент біль, може бути пов'язаним з монітором, дозволяючи безпосередньо переглядати спогади. Ґоа'улди використовують пристрої пам'яті для допитів. Осіріс використовував його, щоб отримати доступ до снів Деніела Джексона.

Транспорт і зв'язок 

Сфера дальнього зв'язку () — пристрій візуальної комунікації на великій відстані, що використовується ґоа'улдами. Завдяки його сферичній формі і високій ефективності, він дозволяє вести пряму відеотрансляцію через зоряні системи. Прилад здатний проектувати зображення в реальному часі, є більш досконалою формою земного телебачення. Розміри сфер бувають різними: великі (переважно для створення масового ефекту) або малі (ці кулі призначалися для шпигунських цілей). Ток'ра не використовують ці пристрої, бо вони можуть бути скомпрометовані противником, що призведе до розкриття місця розташування їх бази.

Кільцеві телепорти, або транспортні кільця () — спочатку розроблені і використовувані Древніми, пізніше — ґоа'улдами і Ток'ра. Вся матерія всередині кілець дематеріалізується і транспортується через потік матерії до інших кілець в інше місце, де рематеріалізується. П'ять або вісім кілець висять над землею і складаються одне на інше після використання. Кожна платформа кільцевого транспортера важить 12.9 тонн, кільця приблизно удвічі менші у діаметрі за зоряні брами, та працюють за схожими принципами. Після завершення транспортування кільця складаються в платформу і дезактивуються.

Кільця не транспортують самі себе. Деякі кільця можна перенести, коли вони неактивні. Вони використовують датчики для пошуку інших транспортних кілець. Транспортні кільця також використовуються для входу і виходу з космічних кораблів. Часто використовуються на тел'таках, ал'кешах і деяких земних кораблях. Якщо приймаючий потік кілець не зможе перехопити потік матерії, люди всередині загинуть.

Тунелі Ток'ра () — підземні бази, що є мережею кристалічних тунелів, у яких Ток'ра ховаються від ґоа'улдів.

Коли Ток'ра освоюють нову планету, вони негайно переміщуються під поверхню, формуючи мережу тунелів за допомогою спеціально запрограмованих кристалів. Вони садять їх у потрібному місці, після чого кристали самі формують тунелі. Приміщення будуються тільки тоді, коли це потрібно. Ток'ра давно вивчили властивості природного розвитку кристалів і навчилися використовувати їх для будівництва тунелів. Ця мережа служить їм базою і сховом від ґоа'улдів. Тунелі зазвичай не мають входів чи виходів на поверхню — натомість є транспортні кільця телепорту.

Будівельні кристали мають різні форми і розміри і запрограмовані на той чи інший вид тунелів. Одні прокладають довгі і прямі тунелі, інші вгору чи вниз, треті створюють відкриті кімнати тощо.

Медицина 

Лікувальний пристрій ґоа'улдів () — пристрій, що використовується ґоа'улдами для лікування ран, захворювань або серйозних фізичних ушкоджень. Рівня саркофага цей пристрій не сягає та не може повертати мертвих до життя. Може бути використаний тільки тими, у кого в крові є метал наквада.

Пристрій має вигляд дорогоцінного каменю в металевій оправі. Пристрій надівається на долоню, коштовним каменем вниз. Ток'ра часто використовують цей пристрій для лікування ран, які не можуть бути загоєні симбіонтом, оскільки вони не використовують саркофагів. КЗБ роздобули щонайменше один екземпляр цього пристрою, який тримається під замком. Саманта Картер і Вала Мал Доран можуть користуватися лікувальним пристроєм.

Саркофаг () — пристрій, що інтенсивно використовується расою ґоа'улдів для швидкого лікування тілесних ушкоджень (включаючи недавню смерть). Регулярне використання помітно продовжує життя. Назва цього апарату відповідає старогрецькому слову σαρκοφαγος (буквально — «пожирач плоті»), яким традиційно позначають труни, що використовувалися в низці стародавніх цивілізацій.

У фільмі «Зоряна брама» Деніел Джексон гине від пострілу бойового посоху Джаффа. Він прокидається всередині саркофага Ра, не маючи навіть шрамів від рани. Потім він використовує цей же пристрій, аби повернути до життя свою дружину Ша'ре. У телесеріалі «Зоряна брама: SG-1» Джексон стає залежним від пристрою, демонструючи симптоми, характерні поведінці ґоа'улдів: параноя, егоїзм, манія величі тощо.

Перший саркофаг було створено древнім ґоа'улдом Телчаком. Відомо, що саркофаг може підтримувати життя людини чи ґоа'улда в анабіозному стані тисячоліттями. Ґоа'улд Хатор була ув'язнена своїм чоловіком Ра в саркофазі в одній з мексиканських пірамід майже 2000 років тому. Ґоа'улда Мардука ув'язнили власні жерці в саркофазі, розташованому всередині зикурату на ізольованій планеті, 4000 років тому.

Посилання 
 Goa'uld technology 
 Goa'uld Technology 

Технології Зоряних брам